Saint-Barnabé steht für folgende Orte:

in Frankreich:
 Saint-Barnabé (Côtes-d’Armor), Gemeinde im Département Côtes-d’Armor
 Saint-Barnabé (Marseille), Stadtviertel von Marseille
 Saint-Barnabé (Métro Marseille), U-Bahn-Station in Marseille

in Kanada:
 Saint-Barnabé (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Barnabé-Sud, Gemeinde in der Provinz Québec
 Île Saint-Barnabé, Insel im Sankt-Lorenz-Strom, Québec